Vix (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Vix (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary